srebrnik, sykl – starożytna moneta żydowska,
 srebrnik, grosz srebrny – moneta Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Srebrnik – potok górski w Sudetach Środkowych, w Górach Bardzkich, w woj. dolnośląskim,
 Srebrnik – potok górski w Sudetach Zachodnich, w Karkonoszach, w woj. dolnośląskim
 Srebrnik – wieś w Słowenii, w gminie Bistrica ob Sotli
 srebrnik, protea – rodzaj roślin z rodziny srebrnikowatych występujący w Afryce południowej.